Llorenç Tomàs (Barcelona, 1880 - ?), advocat i naturalista català
 Llorenç Tomàs i Costa (la Seu d'Urgell, 1660 – Viena, 1737), rector i canceller de Catalunya
 Llorenç Tomàs Pons (Llucmajor, 1927 - 2016), baríton mallorquí